Бори́с Гро́мов:
 Громов, Борис Васильевич — советский журналист, участник арктических экспедиций.
 Громов, Борис Васильевич (1933—2001) — советский и российский микробиолог.
 Громов, Борис Вениаминович (1909—1984) — советский учёный и педагог. Герой Социалистического Труда.
 Громов, Борис Всеволодович (род. 1943) — генерал-полковник, Герой Советского Союза, губернатор Московской области (2000—2012).